Världsmästerskap 1953 kan avse:

Formel 1-VM 1953
Roadracing-VM 1953
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1953
Världsmästerskapen i konståkning 1953
Världsmästerskapet i basket för damer 1953
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1953